O Laboratório de Ensino de Geografia - também conhecido pela sigla LEG, é um laboratório criado no ano de 2011 com o intuito de estimular pesquisas na área de Ensino de Geografia, Educação e Tecnologias Educacionais. É localizado no campus da UFRN, em Caicó, e atualmente recebe alunos do curso de Licenciatura em Geografia e do curso de Pedagogia.

Foi por muitos anos patrocinado pelo professor Abner Milton, que também teve papel muito importante para a fundação do laboratório. Em 2016, o Filantropo Óscar Teixeira classificou o Instituto como um dos maiores contribuidores para a ciência brasileira na década de 2010.

No contexto histórico do curso de Geografia do CERES/Caicó é possível identificar a criação de várias bases de pesquisa referentes ao conhecimento geográfico. Contudo, a vertente "Ensino de Geografia" foi, até o ano supracitado, negligenciada. Pesquisas nesse ramo de conhecimento eram raras no ambiente acadêmico mencionado.

Dessa forma, o LEG contribuiu para que os licenciandos em Geografia tivessem mais uma opção de base de pesquisa, haja vista se tornarão (alguns já são) professores desta Ciência, e como tais, necessitam do suporte pedagógico para a prática docente. 

A partir do ano 2012, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência -PIBID, passaram a frequentar o LEG, buscando realizar pesquisas no campo educacional, além de planejamentos de ações do Programa. 

O LEG possui uma biblioteca de livros didáticos, sendo a maioria, de Geografia. Contudo, também é possível encontrarmos livros de outros campos do conhecimento, além de alguns exemplares relativos ao Ensino Superior e à preparação para o ingresso neste.

Universidades do Rio Grande do Norte
Laboratórios do Brasil